Mackinac ou Mackinaw peut se reférer à :

Géographie 
 Mackinaw, une rivière tributaire de la rivière Illinois
 Mackinaw, village de l'Illinois sur la rivière du même nom
 Détroit de Mackinac, reliant les lacs Michigan et Huron. Ce détroit sépare aussi le Haute et Basse péninsule du Michigan
 Île Mackinac, située dans le détroit de Mackinac
 Mackinac Falls, une cascade d'eau située dans le Détroit de Mackinac
 Mackinac Wilderness, une zone sauvage dans le comté de Mackinac, au Michigan, aux États-Unis

Régions peuplées 
 Comté de Mackinac, dans le Upper Peninsula (Haute péninsule)
 Île Mackinac, une municipalité située sur l'île Mackinac, au Michigan
 Mackinaw City, village du côté sud du détroit de Mackinac
 Canton Mackinaw (township), située au Michigan
 Mackinaw, située au sud-est de Peoria, en Illinois

Structures et sociétés 
 Mackinac Bridge (pont Mackinac), enjambant le détroit de Mackinac
 Mackinac Transportation Company (Société de transport Mackinac), un service de train et de traversier
 Cincinnati, Jackson and Mackinaw Railroad (chemin de fer Cincinnati, Jackson et Mackinaw) ou le Mackinaw

Navires 
 , plusieurs navires de la Garde côtière des États-Unis (United States Coast Guard)
 , plusieurs navires de Garde côtière des États-Unis (United States Coast Guard)
  ou USCGC Mackinac, un bateau patrouilleur
 , plusieurs navires de la Marine américaine (United States Navy)
 , un navire de combat de la Marine américaine réquisitionné deux fois entre 1864 et 1867
 Mackinaw boat, une sorte de petit voilier utilisés dans les Grands Lacs plus élevés

Course de voilier 
 Course de bateau de Port Huron à Mackinac
 Course de bateau de Chicago à Mackinac

Autres usages 
 Old Mackinac Point Lighthouse, a phare dans la ville de Mackinaw City
 Detroit and Mackinac Railway, une société de chemin de fer qui a été en exploitation au Michigan jusqu'en 1992
 Fort Mackinac, un fort britannique, puis américain, situé sur une île
 Mackinac Island State Park, qui préserve une grande partie de l'île du même nom
 Straits of Mackinac Shipwreck Preserve, une zone de préservation contrôlant la majeure partie du détroit de Mackinac
 Mackinac Center for Public Policy, une organisation vouée à la recherche et à l'éducation prônant des politiques de libre marché
 Mackinaw cloth, un vêtement fabriqué en forte laine
 Mackinaw trout Lake ou lac à la truite
 La Compagnie de danse Mackinaw, une troupe et école de danse traditionnelle située à Drummondville, au Québec

Voir aussi 
 Michilimackinac, un terme désignant officiellement la région autour du détroit de Mackinac
 Fort Michilimackinac, un fort situé sur la rive sud du détroit de Mackinac
 

Homonymie de toponyme